Eigenmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl H. Eigenmann
 Rosa Smith Eigenmann

Robotskapade auktorsförkortningar